Денвер ():

 Денвер — столица штата Колорадо, США
 Денверский аэропорт 
 Денвер — набор программ для создания и отладки сайтов
 Денвер Наггетс — баскетбольный клуб
 Денвер Бронкос — футбольный клуб
 Генри Денвер, 1-й граф Данби (1573—1644) — английский военачальник.
 Джон Денвер — американский бард
 «Денвер — последний динозавр» — мультсериал

См. также 
 Дэнверс